Jane Eyre er navnet på flere ting:

 Jane Eyre – roman fra 1847 af Charlotte Brontë; hovedpersonen hedder Jane Eyre
 Jane Eyre (film fra 1910) – filmatisering af romanen
 Jane Eyre (film fra 1934) – filmatisering af romanen
 Jane Eyre (film fra 1943) – filmatisering af romanen
 Jane Eyre (film fra 2011) – filmatisering af romanen